O Campeonato Africano das Nações de 1980 foi a 12ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 8 e 22 de Março de 1980, na Nigéria. A Nigéria venceu a Argélia na final.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas
Campeonato Africano das Nações de 1980 em RSSSF.com

Campeonato Africano das Nações